Josip Marić, kapelan, župnik i kanonik.
 Josip Marić (profesor), vojni dozapovjednik i profesor.
 Josip Marić (šport)